Schneider Wibbel – film del 1920 diretto da Manfred Noa
Schneider Wibbel – film del 1931 diretto da Paul Henckels
Schneider Wibbel – film del 1939 diretto da Viktor de Kowa